Himmelreichbach ist ein Gewässername:

 Himmelreichbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz an der Raußmühle vor Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Himmelreichbach (Flinsbach), linker Zufluss des Flinsbachs bei Meierndorf, Gemeinde Burk, Landkreis Ansbach, Bayern, der in die Wieseth mündet

Siehe auch:

 Himmelreichgraben